Wiktor Sawtschenko ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Sawtschenko (Hürdenläufer) (* 1948), sowjetischer Hürdenläufer
 Wiktor Grigorjewitsch Sawtschenko (* 1952), sowjetischer Boxer